Stent hace referencia a varios artículos:

Medicina
Estent (dispositivo): dispositivo médico metálico de forma tubular y uso endoluminal terapéutico.
Stent: término para denominar un material odontológico y moldes elaborados con el mismo para sostén y reforzamiento de tejidos o injertos cutáneos y para dar soporte a aberturas y cavidades, inventado  por el Dr. Charles Stent, dentista londinense (1807-1885) y que consistía básicamente en gutapercha adicionada con  mediante estearina, grasa animal para mejorar su plasticidad y la estabilidad, así como talco como relleno inerte para darle más cuerpo y un pigmento rojo para darle color.

Apellido
Stent: apellido inglés derivado del término inglés antiguo stan o  del normando stein y que significan piedra o de piedra, siendo sus otras variaciones las de Stein, Steen, Stent y Stone.
Stent, Sydney Margaret: botánica sudafricana (1875-1942).

Referencias